

Astronomia
 Sirio – stella nella costellazione del Cane Maggiore, la più luminosa del cielo
 Sirio B – stella compagna di Sirio
 SIRIO – satellite geostazionario italiano lanciato nel 1977

Geografia
 Lago Sirio – lago del Canavese (in provincia di Torino)

Musica 
 Sirio – album di Lazza del 2022
 Sirio 2222 – album de Il Balletto di Bronzo del 1970

Onomastica
 Sirio – variante del nome proprio di persona italiano Siro

Personaggi fittizi
 Sirio il Dragone – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco
 Società Cibernetica Sirio – società fittizia dei romanzi della serie Guida galattica per gli autostoppisti

Pseudonimi
Sirio – probabile pseudonimo di Nicola Moscardelli all'interno del Gruppo di Ur

Riviste
Sirio –  mensile astrologico italiano

Storia 
 Gruppo Sirio, gruppo clandestino di resistenza contro la Repubblica Sociale Italiana e contro i nazisti tedeschi

Sport
 Pallavolo Sirio Perugia –  principale società di pallavolo femminile della città di Perugia

Telefonia
 Sirio – modello di telefono introdotto dalla SIP

Trasporti
 Sirio – nave a vapore affondata nel 1906 presso le coste spagnole
 Sirio – torpediniera della Regia Marina, poi divenuta corvetta della Marina Militare
 Sirio – pattugliatore d'altura della Marina Militare
 Hitachi Rail Sirio – modello di tram prodotto da Hitachi Rail Italy

Voci correlate
 Sirius